La muscade est une épice obtenue à partir de la noix de muscade, qui est le fruit du muscadier (Myristica fragrans) ;
 En prestidigitation, on désigne sous le nom de muscade une petite boule (généralement en liège recouverte d'un tricot coloré) utilisée pour les tours de gobelets.
 La courge muscade est une plante potagère.